Barto steht für:
 Barto Creek, Fließgewässer im Lake County, Minnesota
 Barto Lake, See im Cook County, Minnesota
 (2279) Barto, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barto (Mississippi), im Pike County
 Barto (Pennsylvania), im Berks County

Personen:
 Agnija Lwowna Barto (1906–1981), sowjetische Dichterin, Kinderbuch- und Drehbuchautorin 
 Alphonso Barto (1834–1899), US-amerikanischer Politiker
 Andrew Barto, US-amerikanischer Informatiker
 Dominic Barto (1930–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Tzimon Barto (* 1963), US-amerikanischer Konzertpianist

 El Barto, ein Alter Ego der fiktiven Person Bart Simpson

Siehe auch:
 Bartow